La ligne 6 du métro de Vienne est l'une des cinq lignes du réseau métropolitain de Vienne en Autriche.

Histoire

Stations et correspondances

Exploitation

Notes et références

Voir aussi 
Ligne U1 du métro de Vienne
Ligne U2 du métro de Vienne
Ligne U3 du métro de Vienne
Ligne U4 du métro de Vienne